Queen of the Clouds — дебютный студийный альбом шведской певицы и автора-исполнителя Туве Лу (настоящее имя Эбба Туве Альса Нильссон), вышедший 24 сентября 2014 года на лейбле Island Records.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (73 из 100 баллов).

Список композиций 
По данным с альбома и сервиса Tidal.

Замечания
  дополнительный продюсер
  сопродюсер
  ремиксер

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы Швеции
Альбомы Туве Лу
Альбомы Island Records
Концептуальные альбомы
Дебютные альбомы 2014 года
Электропоп-альбомы